Монторйо́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південь від Парижа, 90 км на північний схід від Тулузи, 23 км на північний схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 37 осіб у працездатному віці (15-64 років) 21 була активна, 16 — неактивні (показник активності 56,8%, у 1999 році було 60,5%). З 21 активної працювало 20 осіб (12 чоловіків та 8 жінок), безробітних було 1 (1 чоловік та 0 жінок). Серед 16 неактивних 1 особа була учнем чи студентом, 11 — пенсіонерами, 4 були неактивними з інших причин.

Посилання 

 Монторйоль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монторйоль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн